Andrzej Stelmach (ur. 1955) – polski politolog, profesor nauk społecznych
 Andrzej Stelmach (ur. 1972) – polski siatkarz i trener siatkarski